Roman Sas-Załozećkyj (ur. w 1861, zm. w 1918) – ukraiński inżynier, działacz społeczny, poseł do Sejmu Krajowego Galicji X kadencji.

Studiował we Lwowie, Wiedniu i Zurychu. Profesor Politechniki Lwowskiej. Członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki, przewodniczący towarzystwa Silśkyj Hospodar, organizator i dyrektor szkoły handlowej działającej przy towarzystwie „Proswita”.

Był przedstawicielem angielskich i francuskich firm naftowych na teren Galicji. Od 1904 honorowy konsul brytyjski we Lwowie, od 1914 radca austriackiego ministerstwa robót publicznych.

Syn Wasyla Sas-Załozećkiego.

Odznaczenia 
Krzyż Wojenny za Zasługi Cywilne II klasy – w uznaniu wybitnej działalności na polu badań technicznych (16 sierpnia 1918)

Przypisy

Bibliografia 
 Енциклопедія українознавства", T. 2, Lwów 2000, s. 739, 

Ukraińscy inżynierowie
Ukraińscy działacze społeczni
Posłowie Sejmu Krajowego Galicji X kadencji
Członkowie Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki
Wykładowcy Politechniki Lwowskiej
Urodzeni w 1861
Zmarli w 1918